Peter Reid peut désigner :
 Peter Reid (1956-), footballeur anglais ;
 Peter Reid (1969-), triathlète canadien.